Орхан Ильхам оглы Сафаров (;  ) — азербайджанский дзюдоист, выступающий в весовой категории до 60 и до 66 кг, чемпион Европы 2020 года, чемпион Азербайджана (2012), призёр чемпионатов Европы, мира и Европейских игр. В мировом рейтинге на май 2016 года — 1-й

Биография 
Орхан Сафаров родился 10 августа 1991 года. В 2009 году занял второе место на юношеском чемпионате Азербайджана.

В 2011 году в категории до 60 кг стал победителем на Кубке Европы среди взрослых в Стамбуле. В мае 2012 года на Гран При в Баку взял бронзовую медаль. В октябре 2012 года Сафаров становится чемпионом Азербайджана. В ноябре этого же года стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди дзюдоистов до 23 лет, проходившем в Праге.

В 2013 году Сафаров впервые принял участие на чемпионате мира среди взрослых, проходившем в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Выступая в сетке D, в первом раунде он одержал победу над российским дзюдоистом Бесланом Мудароновым, в четфертьфинале победил американца Николоса Коссора, в полуфинале — израильского спортсмена  но уступил в финале корейскому спортсмену. В утешительном раунде Орхан Сафаров победил казахстанского дзюдоиста Елдоса Сметова, в матче за бронзовую медаль — дзюдоиста из Грузии Амирана Папинашвили, занимавшего на июль 2012 года 1-е место в мировом рейтинге. В этом же году Сафаров взял второе место в национальном чемпионате.

В 2014 году принял участие в чемпионате Европы, где занял 5-е место. В 2015 году завоевал серебряную медаль I Европейских игр в Баку, проиграв в финале российскому спортсмену Беслану Мудранову. 29 июня Сафаров за высокие достижения на I Европейских играх и большие заслуги в развитии спорта в Азербайджане был награждён орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

В 2016 году стал вице-чемпионом Европы. В этом же году занял 5-е место на летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро, проиграв в полуфинале спортсмену из Казахстана Елдосу Сметову, затем в схватке за 3-е место японцу Наохиса Такато.

В 2017 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы и победителем Исламских игр солидарности в Баку. В этом же году стал серебряным призёром чемпионата мира. На пути к финалу Сафаров победил таких призёров Олимпиады 2016 в Рио, как Елдос Сметов и Диёрбек Урозбоев, в финале же уступил японцу Наохиса Такато, которому проиграл в Рио.

В 2020 году на чемпионате Европы в ноябре в чешской столице, Орхан смог завоевать чемпионский титул. В финале он победил спортсмена из Израиля Таля Фликера.

На второй для себя Олимпиаде-2020, проводившейся в Токио, Орхан Сафаров в первой же схватке уступил Ерлану Серикжанову из Казахстана. Орхан проводил свою первую встречу осторожно и основное время не выявило победителя, в дополнительное же время Сафаров попался на контратаку и проиграл.

В феврале 2023 года на  завоевал серебряную медаль.

Примечания

Источники 
 

Чемпионы Азербайджана по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016  года
Чемпионы Европы по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2020 года